Huron – jezioro w Ameryce Północnej,
 Huron – północnoamerykańskie plemię indiańskie,
 huron – jedna z er prekambru.

Miejscowości w USA:
 Huron – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Huron – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Huron – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Huron – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Huron – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
Gminy w USA:
 Huron (ang. Huron Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Des Moines
 Huron (ang. Huron Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Huron
 Huron (ang. Huron Charter township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Huron (ang. Huron Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Huron (ang. Huron Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Huron (ang. Huron Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Huron (ang. Huron Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Pennington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Huron (ang. Huron County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Huron (ang. Huron County) – w stanie Ohio